Тимофе́й Никола́ев:
 Николаев, Тимофей Григорьевич (1916—1987) — советский организатор сельскохозяйственного производства в Якутии, партийный работник.
 Николаев, Тимофей Леонтьевич (1899—1960) — советский военный и государственный деятель, депутат Верховного Совета РСФСР.